

Sigle 
 Adaptive forward lighting
 American Federation of Labor – sindacato statunitense
 American Football League – lega professionistica di football americano
 Arena Football League – lega professionistica di football a 8 indoor
 Australian Football League – lega professionistica di football australiano

Codici 
 AFL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Alta Floresta (Brasile)